Taina Elg, finska glumica

U astronomiji:
 galaktika u LINER-u (kratica za: emission-line galaxy)